Winslow ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Winslow (Buckinghamshire)
 Winslow (Herefordshire)

in Neuseeland:
 Winslow (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Winslow (Alabama)
 Winslow (Arizona)
 Winslow (Arkansas)
 Winslow (Illinois)
 Winslow (Indiana)
 Winslow (Kentucky)
 Winslow (Maine)
 Winslow (Missouri)
 Winslow (Nebraska)
 Winslow (North Carolina)
 Winslow (Pennsylvania)
 Winslow (Tennessee)
 Winslow (Texas)
 Winslow (West Virginia)
 Winslow (Washington)
 Winslow Hill (Maine)
 Winslow Hills (Virginia)
 Winslow Junction (New Jersey)
 Winslow West (Arizona)

Winslow ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Winslow (1888–1963), südafrikanischer Tennisspieler
 Charles-Edward Amory Winslow (1877–1957), US-amerikanischer Bakteriologe
 Don Winslow (* 1953), US-amerikanischer Autor
 Edward Winslow (1595–1655), Gouverneur von Plymouth
 George Winslow († 2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Jacob Winslow (Jacob Benignus Winsløw; 1669–1760), dänisch-französischer Anatom
 James Winslow (* 1983), britischer Rennfahrer
 Josiah Winslow (1628–1680), britischer Gouverneur der Plymouth Colony
 Justise Winslow (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kathryn Winslow (* 1973), kanadische Schauspielerin
 Kellen Winslow (* 1957), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kellen Winslow II (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Luke Winslow-King (* 1983), US-amerikanischer Bluesmusiker, Gitarrist, Bandleader
 Michael Winslow (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler, Comedian und Klang-Imitator
 Ola Elizabeth Winslow (1885–1977), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Biografin
 Pat Winslow (* 1943), US-amerikanische Fünfkämpferin, Mittelstreckenläuferin und Weitspringerin, siehe Pat Daniels 
 Poul Winslow (* 1951), dänischer Pfeifenbauer
 Samuel Winslow (1862–1940), US-amerikanischer Politiker
 Stephanie Winslow (* 1956), US-amerikanische Sängerin
 Warren Winslow (1810–1862), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Winslow Lake
 Winslow Rock, Klippe im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Winslow Township
 The Winslow Boy